

Sigle 
 Barack Hussein Obama
 Bibliotheca Hagiographica Orientalis
 Browser Helper Object

Codici 
 BHO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Bairagarh di Bhopal (India)
 bho – codice ISO 639-2 della lingua bhojpuri